

Toponyme

Akka, Akko ou Acre, aussi connue sous le nom de Saint-Jean-d’Acre, une ville d'Israël ;

Akka, une ville de la région de Guelmim-Es Smara ;
 Ksar Akka, un village fortifié dans la province de Tata, région Souss-Massa ;

Akka, une montagne dans le parc national de Stora Sjöfallet dans le nord-ouest de la Laponie ;

Plus loin 
 Dôme d'Akka ou Akka Tholus, un dôme situé sur Vénus.

Autres 
Akka peut aussi désigner :
 Akka, également orthographié Aka, un peuple de pygmées ;
 Akka ou Agga, un roi sumérien vers 2585  ;
 Akka, un esprit féminin du chamanisme saami, présent également dans la mythologie finnoise ;
 AKKA Technologies, une holding de sociétés de conseil et d'ingénierie ;
 Akka, un framework écrit en scala.